Buitrago del Lozoya är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Buitrago del Lozoya ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Buitrago del Lozoya är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Buitrago del Lozoya. Runt Buitrago del Lozoya är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelaguna,  km söder om Buitrago del Lozoya. I omgivningarna runt Buitrago del Lozoya 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid